Buta peut désigner :

Patronyme
Aurélio Buta, footballeur portugais.
Cornel Buta, footballeur roumain
George Buta, biathlète roumain.

Toponyme
Buta, ville en République démocratique du Congo.
Buta, entité territoriale dans la République démocratique du Congo.
Buta Ranquil, localité d'Argentine.
Buta, ville du Burundi.

Autres
 Buta, motif ornemental originaire du monde perse.
 Buta Airways, compagnie aérienne de l'Azerbaidjan.
 Buta Palace, centre culturel à Bakou.
 Buta, film azéri sorti en 2011.
 Bhuta (fantôme dans l'hindouisme)